Ли́всли () — английская фамилия. Известные носители:

 Ливсли, Лесли (1911—1949) — английский футболист, защитник, а также футбольный тренер.
 Ливсли, Уилфред (1902—1979) — английский футболист, нападающий.